Kourouma Mohamed Lamine (1987. január 6. –) elefántcsontparti labdarúgó.

Sikerei, díjai 

 Ferencvárosi TC:
NB2 bajnok: 2008–09

További információk 
 Profilja a tempofradi.hu-n 
 Profilja a transfermarkt.com-on 

Elefántcsontparti labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Ferencváros labdarúgói
1982-ben született személyek
Élő személyek